Последната битка може да се отназя за:
 Последната битка, филм на Люк Бесон
 Последната битка, роман от поредицата Белгариада на Дейвид Едингс
 Последната битка, роман от поредицата Хрониките на Нарния на Клайв Стейпълс Луис